Il torneo di singolare maschile fu una delle sei competizioni tennistiche svoltesi alla VII Olimpiade.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Bibliografia

Collegamenti esterni

Tennis ai Giochi della VII Olimpiade